Брант () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південний схід від Парижа, 100 км на північ від Марселя, 50 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 
 Брант на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брант на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз